Gambardella ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Gambardella (1888–1953), französischer Fußballfunktionär
 Joseph Gambardella (* 1993), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Luis Gambardella, uruguayischer Politiker
 Salvatore Gambardella (1873–1913), italienischer Komponist